4218 Demottoni è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1988, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,2474780 UA e da un'eccentricità di 0,1443977, inclinata di 4,89816° rispetto all'eclittica.

L'asteroide è dedicato all'astronomo italiano Glauco de Mottoni y Palacios.

Note

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1988
Demottoni